Cum Primum – costituzione apostolica del domenicano san Pio V (1566)
 Cum Primum – enciclica del papa Clemente XIII
 Cum Primum – enciclica del papa Gregorio XVI